Емелево — название населённых пунктов в России:

 Емелево — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Емелево — село в Горномарийском районе Марий Эл.